Alcoleano – abitanti di Alcolea de Calatrava
Alcoleano – abitanti di Alcolea de Tajo
Alcoleano – abitanti di Alcolea de las Peñas
Alcoleano – abitanti di Alcolea del Pinar